Чемпионат мира по трековым велогонкам 1904 года прошёл 3, 8 и 10 сентября в парке «Хрустальный дворец» в Лондоне (Великобритания).

Общий медальный зачёт

Медалисты 

Международные спортивные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1904 году
Велоспорт в Великобритании
Сентябрь 1904 года
1904 год в Лондоне